Andenmatten ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Andenmatten (1922–2018), Schweizer Skisportler
 Franz Andenmatten, Schweizer Bergsteiger
 Leo Andenmatten (1922–1979), Schweizer Maler und Galerist

Siehe auch:
 Anthamatten